SsangYong Tivoli — компактний кросовер корейської компанії SsangYong, що виготовлявся з 2015 року. Підвіска машини виконана за типовою схемою. Спереду використані стійки McPherson, а ззаду - напівзалежна балка. Для забезпечення високого рівня безпеки 42% панелей несучого кузова виконані з високоміцних сортів сталі. Коробки передач - 6-ст. МКПП і 6-ст. АКПП. У списку базового оснащення є ESP, світлодіодні денні ходові вогні, система контролю за тиском в шинах і 7 подушок безпеки.

В 2016 році представлено подовжену версію SsangYong Tivoli XLV.

Двигуни 
Бензиновий
1.6 е-XGi160 128 к.с.
Дизельний
1.6 е-XDi160 115 к.с.

Посилання 

Автомобілі 2010-х
Автомобілі SsangYong